One Hundred Steps, também conhecidos por OHS, são uma banda de rock com traços de screamo. são oriundos de setúbal

Historia

One Hundred Steps são mais um exemplo vivo de que a cidade de Setúbal constitui actualmente um dos berços mais prolíferos do cenário underground português. Incluindo na sua formação músicos que já passaram por colectivos como More Than A Thousand e Skapula (o grupo actualmente conhecido como Hills Have Eyes), o colectivo sadino começou por tomar forma no ano de 2001, altura em que os músicos começaram a compor juntos e a dar os primeiros concertos. Entre as já habituais mudanças de formação inerentes a qualquer projecto em fase de incubação, o sexteto foi desenvolvendo a sua sonoridade, aperfeiçoando a atitude e afinando as primeiras composições. Em 2002, um ano depois de terem começado a ensaiar juntos e ainda sem uma sonoridade totalmente definida, decidem então entrar em estúdio pela primeira vez. Dessa sessão de gravação resulta "In Conformity Lies The Happy One", uma maqueta de estreia composta por cinco canções, entre elas, "Quiz Show", "From Bed To Sofa Revolution" e "The Fool 04: Behind The Leaves". Os dois anos seguintes são passados, entre a sala de ensaios e as salas de norte a sul do país, a aperfeiçoar a máquina e a escrever novas canções. Já com uma formação bastante sólida, Paulino (voz), Gonçalo (guitarra/voz), Tomás (guitarra/voz), Kasin (baixo/voz), Kauita (teclas/samples) e Raminhos (bateria), voltam a entrar em estúdio e, desta vez, registam cinco temas. "Jesus, Where’s The Rest Of Her", "He Sees Everything From Above", "Funeral Before It’s Birth", "Lovers Can’t Be Friends" e "Coma" são o resultado directo de meses de trabalho árduo e representam uma enorme evolução em relação a tudo o que o colectivo tinha feito anteriormente. "You’re A Lovely Victim Of Emotional Chaos" é distribuída em 2005, suscitando reacções muito positivas e permitindo ao grupo começar a tocar ao vivo ainda com mais frequência. 

No inicío do Outono de 2008, o teclista Kauita abandona a banda, e poucos meses depois em Abril de 2009, o baterista Raminhos abandona os One Hundred Steps, e entra para o seu lugar Bruno.

One Hundred Steps assinam com a editora Rastilho com o propósito de editar o seu primeiro CD. "Human Clouds" foi editado no mercado nacional, a 9 de Fevereiro de 2009 e na Europa a 23 de Março.

Em finais de Fevereiro de 2010, a banda anunciou no seu myspace que iam parar por tempo indeterminando.

Membros

Formação atual

Ex-integrantes

 Rui Gato - guitarra
 Bombeiro - bateria
 Johny Mariah - bateria
 Super - bateria
 Johnny - guitarra
 Kauita - teclados
 Raminhos - bateria

Discografia

Álbuns de Estúdio

 Human Clouds: (2009)

Excerto da Música Love The Sinner, Hate The Sin

Excerto da Música Bitter Truth

EPs

 The Eyes Of Laura Mars: (2007)

Excerto da Música Your Veins

Excerto da Música Falls Into Nothing

Demos

 In Conformity Lies The Happy One: (2002)
 You´re a Lovely Victim of Emotional Chaos: (2005)

Ligações externas

 Myspace Oficial dos One Hundred Steps
 PureVolume Oficial dos One Hundred Steps
 Rastilho Records
 SSoF

Bandas de Portugal
Bandas de screamo
Bandas de post-hardcore
Bandas formadas em 2001
Bandas extintas em 2010